María de Regla Dávila de León, XI Marquesa de Mirabal, bautizada como María de Regla, Vicenta, Eduarda, Ramona, Ildefonsa, Gaspara, Antonia de Padua del Corazón de Jesús (Sevilla, 23 de enero de 1907-Ibídem, 22 de junio de 2011) fue una noble española descendiente de los Dávila de Jerez de la Frontera.

Familia 

Hija de don Gonzalo Dávila de Ágreda, IX Marqués de Mirabal, Diputado Provincial, Maestrante de Ronda, y de su esposa María de las Mercedes de León y Manjón, hija de los Marqueses del Valle de la Reina. Le impusieron el nombre de María de Regla por su madrina de bautismo, su tía abuela María de Regla Manjón Mergelina, Condesa de Lebrija.

El 16 de mayo de 1940 casó con el capitán don Joaquín Herrera y Blanco, farmacéutico, Alcalde de La Puebla de Cazalla, hijo de don Joaquín Herrera Maguilla y de su esposa María del Carmen Blanco de la Concha. Tuvieron cuatro hijos. La familia paterna de don Joaquín era descendiente del Antiguo e Ilustre Solar de Tejada.

En 1998 publicó en Sevilla un libro titulado Memorias de una sevillana, su autobiografía en el cual trata varios temas de la historia de España del siglo XX.

Sucesión en el Marquesado de Mirabal 

Su hermana, María de las Mercedes Dávila de León, X Marquesa de Mirabal, falleció sin descendencia, por lo cual por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1977 se le despachó Real Carta de Sucesión en el Título de Marquesa de Mirabal.

Genealogía de Regla Dávila de León, XI Marquesa de Mirabal

Bibliografía 

 Rubio de Tejada y Fernández, Tomás. El Solar de Tejada. Asientos y Elecciones 1569 a 2008. Logroño, 2008.

 Rubio de Tejada y Fernández, Tomás. El Solar de Tejada. Asientos y Elecciones 2008 a 2014. Logroño, 2014.

 Dávila de León, María de Regla, Marquesa de Mirabal. Memorias de una sevillana. Sevilla, 1998.

Enlaces externos 

 Esquela de Regla Dávila de León, Marquesa de Mirabal 

 Orden por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Miraval a favor de María de Regla Dávila y de León 

Marquesado de Mirabal
Casa de Dávila
Fallecidos en Sevilla